Theodred est un nom anglo-saxon porté par plusieurs évêques :
 Theodred (mort entre 951 et 953), évêque de Londres ;
 Theodred  (fl. 974), évêque d'Elmham ;
 Theodred II (fl. 995 × 997), évêque d'Elmham.

 Théodred est un personnage du Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.